Россау (Альтмарк) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Россау (Саксония) — коммуна в Германии, в земле Саксония.